Спаський район () — назва декількох адміністративних одиниць Російської Федерації:

 Спаський район (Нижньогородська область)
 Спаський район (Пензенська область)
 Спаський район (Приморський край)
 Спаський район (Рязанська область)
 Спаський район (Татарстан)